Ordet Seminarium blev i oldtiden brugt om uddannelsesanstalter af enhver art.

I dag bruges ordet især i følgende betydninger:
 Pastoralseminarium til at varetage uddannelsen fra cand.teol. til præst
 Lærerseminarium til uddannelse af lærere, især til folkeskolen, men også til private skoler og voksenundervisning under gymnasialt niveau
 Pædagogseminarium til uddannelse af pædagoger, socialpædagogisk personale til børnehave, SFO, fritidsklub, voksen- og ældreinstitutioner
 se også
 Seminar - foredrag eller præsentation af bestemt emne